Ferney steht für: 
 Ferney (South Dakota), kleiner Ort im Brown County, South Dakota, Vereinigte Staaten
 Ferney-Voltaire, Gemeinde im Département Ain, Frankreich 

Ferney ist der Familienname folgender Personen: 
 Alice Ferney (* 1961), französische Schriftstellerin